Nyslott kan avse:

Nyslott, stad i  Södra Savolax i Finland
ett tidigare namn på Olofsborg i Nyslott, Finland
ett äldre svenskt namn på den estniska byn Vasknarva